Tvornica parnih kotlova
TPK - Zavod
NK TPK Zagreb
Serija ACMATovih vozila
Turun Pallokerho
Te Puni Kōkiri
oznaka za vojni transporter LuAZ-967
Teritorijalno-proizvodni kompleks
IATA-ina oznaka za zračunu luku Tapaktuan u Indoneziji